Bursatella kachii är en snäckart. Bursatella kachii ingår i släktet Bursatella och familjen Notarchidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. k. kachii
 B. k. pleii

Källor 

Sjöharar
kachii